Im Netz steht für folgende Filme:

 Im Netz (1975), deutscher Fernsehfilm von Kurt Jung-Alsen 
 Im Netz (2006), deutscher Kurzfilm von Susanne Horizon-Fränzel 
 Im Netz (2013), deutscher Film von Isabel Kleefeld
 Polizeiruf 110: Im Netz, deutscher Fernsehfilm von Rodica Doehnert (1995)

Siehe auch:
 Im Netz der Abwehr, US-amerikanisch-britischer Film von Arthur H. Nadel (1970)
 Im Netz der Leidenschaften, US-amerikanischer Film von Tay Garnett (1946)
 Im Netz der Lügen
 Im Netz der Mafia
 Im Netz der Spinne
 Das Netz
 Gefangen im Netz